Aleksandr Serguéyev  puede referirse a:

Aleksandr Andréyevich Serguéyev (1994), piragüista ruso.
Aleksandr Serguéyevich Serguéyev (1897-1970), ajedrecista ruso.